Detta är en lista över sjöar i Åtvidabergs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Åtvidabergs kommun.

Lista

Åtvidabergs kommun
 Lista